Gantang är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 190 kilometer sydost om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Gantang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Gantang är det största samhället i trakten. Trakten runt Gantang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina